Rigi steht für:
 Rigi, Bergmassiv in der Innerschweiz
 Rigi, ein Wurm in der nauruischen Mythologie, siehe Areop-Enap

im Volksmund für weitere Berge:
 Auerberg (Allgäu), genannt „Schwäbischer Rigi“
 Farrenkopf (Hausach), genannt „Rigi des mittleren Schwarzwalds“
 Hohe Salve, genannt „Rigi von Tirol“
 Hoher Kasten (Appenzeller Alpen), genannt „Rigi der Ostschweiz“
 Hoher Peißenberg, genannt „Bayerischer Rigi“
 Homberg (Reinach), „Aargauer Rigi“
 Măgura Codlei, „Rigi des Burzenlandes“
 Piz Mundaun, „Bündner Rigi“
 Riechheimer Berg, „Thüringer Rigi“

Schiffe:
 Rigi (Schiff, 1848), museal erhaltenes Fahrgastschiff auf dem Vierwaldstättersee
 Rigi (Schiff, 1852), ehemaliger Raddampfer auf dem Zugersee
 Rigi (Schiff, 1904), ehemaliger Schraubendampfer auf dem Zugersee
 Rigi (Schiff, 1955), ehemaliges Fahrgastschiff auf dem Vierwaldstättersee
 Rigi (Schiff, 1992), Fahrgastschiff auf dem Zugersee

Rigi ist der Familienname von:
 Abdolmalek Rigi, Führer einer iranischen Rebellengruppe

Siehe auch:
 Mont Rigi
 Riggi
 Righi